Acier (französisch für „Stahl“) steht für:
 Michel Victor Acier (1736–1799), französischer Bildhauer und Porzellanmodelleur in Sachsen
 Acier (Schriftart), Akzidenzschrift von A. M. Cassandre